Western District pode referir-se:
 Distrito do Oeste (Victoria), Austrália
 Distrito do Oeste, Hong Kong (Sai Wan)
 No Canadá
 Distrito do Oeste, (Alto Canadá)
 Nos Estados Unidos
 Distrito do Oeste (Samoa Americana)
 Distrito do Oeste (Pennsylvania)
 Distrito do Oeste (Nova Iorque)
 Distrito do Oeste (Oklahoma)
 Distrito do Oeste (Michigan)
 Distrito do Oeste (Louisiana)
 Distrito do Oeste (Kentucky)
 Distrito do Oeste (Washington)
 Distrito administrativo do oeste - região administrativa de Moscou 
 Para Distrito do Oeste (ku) nas cidades japanesas ver Nishi-ku
 Para Distrito do Oeste (gu) nas cidades coreanas ver Seo-gu

Ver também
 Oeste (subdivisão de país)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos